Fickmühle steht für:
 Fickmühle oder Zwickmühle (Mühlespiel), Spielstellung im Mühlespiel
 Fickmühle (Emtmannsberg), Einöde der Gemeinde Emtmannsberg im Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Fickmühlen, Ortsteil der Ortschaft Bad Bederkesa der Stadt Geestland im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen